Santuario della Madonna della Rocchetta a Ospedaletto (provincia autonoma di Trento)
Santuario della Madonna della Rocchetta a Paderno d'Adda (provincia di Lecco)